Митридат (Mithridates, Mithradates, на др. ирански: Mithradata) може да се отнася за:
 царе на Партското царство
 Митридат I (Партия) (171 – 137 пр.н.е.)
 Митридат II (Партия) (110 – 87 пр.н.е.)
 Митридат III (Партия) (58 – 57 пр.н.е.)
 Митридат IV (Партия) (128 – 147)
 царе на Понт
 Митридат I (Понт) (ок.336 – 302 пр.н.е.)
 Митридат II (Понт) (302 – 366 пр.н.е.)
 Митридат III (Понт)
 Митридат IV (Понт) (156 – c.150 пр.н.е.)
 Митридат V (Понт) (ум. 120 пр.н.е.)
 Митридат VI (Понт) (120 – 63 пр.н.е.)
 царе на Боспор
 Митридат I (Боспор) (47 – 45 пр.н.е.)
 Митридат III (38 – 44)
 царе на Комагена
 Митридат I (Комагена)
 Митридат II (Комагена)
 царе на Армения
 Митридат (Армения) (35 – 51)